American Football peut désigner :
American Football, un court-métrage sorti en 2012 ;
 American Football, un jeu vidéo ;
 American Football, un groupe de rock américain ;
 American Football, leur premier album (1999).